Степа́н Филимо́нович Алешке́вич (белор. Сцяпан Філімонавіч Аляшкевіч; 1910 — 4 мая 1944) — участник Великой Отечественной войны, войсковой разведчик разведгруппы в составе 759-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. Герой Советского Союза (), красноармеец.

Биография 
Родился в 1910 году в крестьянской семье. По национальности белорус. Получил начальное образование. В 1943 году призван в ряды Красной Армии.

На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Разведчик стрелкового полка красноармеец Алешкевич неоднократно участвовал в войсковых разведывательных операциях. 13 марта 1944 года отличился при форсировании реки Южный Буг в районе села Ладыжин (ныне город в Винницкой области). В составе разведгруппы Алешкевич в числе первых переправился через реку и вступил в бой с крупными силами противника за расширение плацдарма, чем содействовал успешной переправе подразделений полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Алешкевичу Степану Филимоновичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Погиб 4 мая 1944 года в тылу врага после выполнения операции по взрыву моста на реке Молдова в Румынии. Похоронен в населённом пункте Вама (Румыния).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды
 Орден Славы III степени
 Медали

Память 

 В деревне Чижаха (Березинский район Минской области Белоруссии) установлен памятник.
 Именем Героя названа улица города Березино.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Описание памятника в деревне Чижаха (Березинский район, Минская область, Белоруссия) . 
 Донесение о безвозвратных потерях. 

Разведчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Румынии